Servette, Genf egyik kerülete
 Servette FC, svájci labdarúgóklub